Вовкодав — збірна назва для великих порід собак, котрих розводять та використовують для полювання на вовка або ж охорони пасовищ від вовків.

Породи собак 
До вовкодавів відносяться наступні породи собак:
 Алабай
 Монгольська вівчарка
 Гампр
 Ірландський вольфгаунд
 Кавказька вівчарка
 Маремма-абруцька вівчарка
 Піренейський мастиф
 Українська вівчарка

Мистецтво 
 Вовкодав — радянський бойовик 1991 року.
 Вовкодав з роду Сірих Псів — російський фентезійний фільм 2006 року.

Прізвище 
Відомі носії:
 Вовкодав Володимир Петрович (1926–2012) — український краєзнавець, історик, фольклорист, громадський діяч.
 Вовкодав Микола Миколайович (1944–2008) — головний терапевт Міністерства оборони України з 1992 по 1994 рік, генерал-майор медичної служби.
 Вовкодав Сергій Васильович ( 1988) — український футболіст, захисник «Полтави», в минулому молодіжної збірної України.

Див. також: 
 Волкодав Іван Єгорович (1913–1983) — радянський офіцер, герой Радянського Союзу (1945)

Українські прізвища
Багатозначні терміни